Recopa es el nombre de varios torneos deportivos:

Fútbol 
Recopa Sudamericana, torneo de fútbol sudamericano.
Recopa de Europa, extinto torneo de fútbol europeo.
Recopa Asiática, extinto torneo de fútbol asiático.
Recopa Africana, extinto torneo de fútbol africano.
Recopa de la Concacaf, extinto torneo de fútbol de la Concacaf.
Recopa de la OFC, extinto torneo de fútbol de la OFC.
Recopa Sudamericana de Clubes, extinto torneo de fútbol sudamericano.
Recopa Intercontinental, extinto torneo de fútbol sudamericano.
Recopa Árabe, extinto torneo de fútbol de clubes del Mundo Árabe.
Recopa del Magreb, extinto torneo de fútbol de clubes del Magreb.
Recopa Gaúcha, torneo de fútbol brasileño.
Recopa El País de Clubes del Interior, extinto torneo de fútbol uruguayo.
Recopa Aerosur, extinto torneo de fútbol boliviano.

Balonmano 

Recopa de Europa de Balonmano, torneo de balonmano europeo.
Recopa de Europa de Balonmano, torneo de balonmano femenino europeo.

Otros deportes
Recopa de Europa de Baloncesto, torneo de baloncesto europeo.

Véase también 
 Copa de la Liga
 Supercopa
 Primera División de fútbol
 Copa nacional de fútbol